BMW Sauber (произносится БМВ За́убер):
 BMW Sauber F1 Team —  полное имя команды BMW Sauber с сезона 2006 года по сезон 2009 года.
 BMW Sauber F1 Team — полное имя команды Sauber в 2010 году.